Aleksandr Mostovoj – ex calciatore russo
 Andrej Mostovoj – calciatore russo